Le nom James Graham peut se référer à :

 James Graham (1612-1650),  et  marquis de Montrose ;
 James Graham (1633-1669),  de Montrose ;
 James Graham (1657-1684),  de Montrose ;
 James Graham (1682-1742),  puis  duc de Montrose ;
 (1745-1794), médecin écossais ;
 James Graham (1755-1836),  de Montrose ;
 James Robert George Graham (1792-1861), , homme politique britannique ;
 James Graham (1793-1851), homme politique américain ;
 James Graham (1799-1874),  de Montrose ;
 James Graham (1878-1954),  de Montrose ;
 James Graham (1884 - 1941), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 James Graham (1902-1986), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 James Angus Graham (1907-1992),  de Montrose ;
 James Graham (né en 1935),  de Montrose ;
 James Graham (né en 1985), joueur de rugby à XIII anglais ;
 (1982-), dramaturge britannique, connu entre autres pour son scénario de Le Monde de Nathan ;
 James Graham est, avec Jack Higgins et Martin Fallon, l'un des pseudonymes de l'écrivain britannique Harry Patterson, né en 1929.

Voir aussi